Pembroke ist der Name folgender Orte:

 Pembroke (Pembrokeshire), Marktflecken in Wales, Vereinigtes Königreich
 Pembroke (Ontario), Kleinstadt in Kanada 
 Pembroke (Malta), Stadt auf Malta

Vereinigte Staaten:
 Pembroke (Georgia)
 Pembroke (Kentucky)
 Pembroke (Maine)
 Pembroke (Massachusetts)
 Pembroke (New Hampshire)
 Pembroke (New York)
 Pembroke (North Carolina)
 Pembroke (Virginia)
 North Pembroke, Massachusetts
 Pembroke Park, Florida
 Pembroke Pines, Florida

Sonstiges:
 Pembroke College (Cambridge), ein Universitätsinstitut
 Pembroke College (Oxford), ein Universitätsinstitut
 Pembroke Castle, eine Burg
 Earl of Pembroke, ein Adelstitel
 Pembroke (Schiff), ein britisches Linienschiff
 Earl of Pembroke (Schiff), siehe Endeavour (Schiff)
 Welsh Corgi Pembroke, eine Hunderasse
 Pembroke-Rind, eine Rinderrasse
 Percival Pembroke, ein leichtes Transportflugzeug
 Pembroke (archäologischer Fundplatz), Thule-Inuit-Fundplatz im Süden der nordkanadischen Victoria-Insel

Siehe auch:
 Pembroke Parish
 Pembroke Township
 Pembroketischchen